Kut kan avse:

 Kut – en sälunge, se sälar
 al-Kut – en stad i östra Irak
 Äldre namn på provinsen Wasit i östra Irak
 Kūt-e Mahnā, en ort i Iran
 KUT – en verksamhetsgren inom polisen, se Kriminalunderrättelsetjänsten